

Persone 
 Evgenij Jakovlevič Golant – pedagogista sovietico 
 Michail Borisovič Golant – scienziato ed ingegnere sovietico

Altro 
 5156 Golant – asteroide della fascia principale
 Golant (Cornovaglia) – paese della Cornovaglia